Rhaphidostegium är ett släkte av bladmossor. Rhaphidostegium ingår i familjen Sematophyllaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Rhaphidostegium